P6 ou P-6  peut faire référence à :

Astronautique 
 Poutre P6, un élément de l'ISS.

Écriture 
 Papyrus 6, un papyrus du Nouveau Testament.

Études 
 Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris 6).

Domaine militaire et armes 
 Classe P-6 une classe de torpilleurs de la Marine soviétique ; 
 Curtiss P-6 Hawk, un avion de chasse américain ;
 P6, la dénomination du pistolet Sig-Sauer P225 dans la police allemande.

Droit 
 Règlement P-6 de la ville de Montréal.

Informatique 
 Intel P6, un microprocesseur.

Média 
 DR P6 Beat, une radio danoise ;
 P6 Rock, une radio norvégienne.

Transports 
Automobiles 
 Ford Taunus P6, une gamme de grandes berlines familiales produites par Ford Allemagne ;
 Rover P6, une automobile du constructeur britannique Rover.

Chemin de fer 
 P6 ex-Prusse, des locomotives à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres